Miejscowości w Polsce:
 Uskorz Mały
 Uskorz Wielki